Уильям Петти-Фицморис (), первый маркиз Лансдаун, 2-й граф Шелберн (2 мая 1737 — 7 мая 1805) — английский дворянин, военный и государственный деятель, член партии вигов. 1-й министр внутренних дел Великобритании с 27 марта по 10 июля 1782 года, премьер-министр Великобритании (4 июля 1782 — 26 марта 1783). Был известен как меценат и коллекционер произведений искусства.

Ранние годы 
Будущий маркиз Лансдаун родился как Уильям Фицморис 2 мая 1737 года в Дублине (Ирландия). Старший сын Джона Петти Фицмориса, 1-го графа Шелберна (1706—1761), который был вторым выжившим сыном Томаса Фицмориса, 1-го графа Керри (1668—1741). Его матерью была Мэри Фицморис (? — 1780), дочери подполковника достопочтенного Уильяма Фицмориса (1670—1710) и Деборы Брукс. Томас Фицморис, 1-й граф Керри, женился на Энн Петти (? — 1737), дочери сэра Уильяма Петти (1623—1687), генерального инспектора Ирландии. Старший сын последнего, Чарльз Петти (ок. 1673—1696), в 1688 году получил титул 1-го барона Шелберна. А младший сын, Генри Петти (1675—1751), в 1699 году стал 1-м бароном Шелберном, а в 1719 году — 1-м графом Шелберном. После смерти Генри Петти, 1-го графа Шелберна, поместья семьи Петти перешло к вышеупомянутому Джону Фицморису, который изменил свою ветвь фамилии семьи на «Петти» вместо «Фицморис» и был назначен виконтом Фицморисом в 1751 году и графом Шелберном в 1753 году. Его старший сын Джон Петти-Фицморис был назван виконтом Фицморисом. Его дед лорд Керри умер, когда ему было четыре года, но Фицморис рос с мрачными воспоминаниями других людей о старике как о «тиране», чья семья и слуги жили в постоянном страхе перед ним.

Детство Уильяма Фитцмориса прошло «в самых отдаленных уголках юга Ирландии», и, по его собственным словам, когда он поступил в Крайст-черч в Оксфорде в 1755 году, у него было «все, чему нужно учиться, и все, что нужно отучиться». От наставника, которого он описывает как «недалекий», он получил полезное руководство в своих исследованиях, но он приписывает свое улучшение манер и знаний о мире главным образом тому факту, что, как и его «судьба в жизни», он попал в «умные, но непопулярные связи».

Военная карьера и выборы в парламент 

Вскоре после окончания университета он служил в 20-м пехотном полку под командованием Джеймса Вольфа во время Семилетней войны. Он подружился с одним из своих сослуживцев Чарльзом Греем, в карьере которого он позже помогал. В 1757 году он принял участие в десантном рейде на Рошфор, который отступил, не предприняв серьёзных покушений на город. В следующем году он был отправлен на службу в Германию и отличился в битвах при Миндене и Клостеркампене. За свои заслуги он был назначен адъютантом нового короля Великобритании Георга III в чине полковника (1760—1763) . Это вызвало протесты со стороны нескольких членов кабинета, так как это означало, что он был продвинут раньше гораздо более старших офицеров. В ответ на это назначение герцог Ричмонд оставил пост при королевском дворе. Хотя после этого у него не было активной военной карьеры , его раннее продвижение в качестве полковника означало, что он будет повышен в должности до генерал-майора в 1765 году, генерал-лейтенанта в 1772 году и генерала в 1783 году.

2 июня 1760 года, ещё находясь за границей, Уильям Фицморис был избран в Палату общин Великобритании от Уикома. Он был переизбран без сопротивления на парламентских выборах 1761 года , а также был избран в ирландскую палату общин от графства Керри. Однако 14 мая 1761 года, перед заседанием любого парламента, после смерти отца он стал 2-м графом Шелберном в Пэрстве Ирландии и 2-м бароном Уиком в Пэрстве Великобритании. В результате он потерял свое место в обеих палатах общин и перешел в палату лордов, хотя не занимал свое место в ирландской палате лордов до апреля 1764 года. Его сменил в Уикоме один из его сторонников полковник Исаак Барре, который имел военный послужной список после службы с Джеймсом Вольфом в Канаде.

Экономика 
Лорд Шелберн, который был потомком Уильяма Петти, отца теории Laissez-faire, проявил серьёзный интерес к экономической реформе и был сторонником свободной торговли. Он консультировался со многими английскими, шотландскими, французскими и американскими экономистами и экспертами. Он был в хороших отношениях с Бенджамином Франклином и Дэвидом Юмом. Он встретился в Париже с ведущими французскими экономистами и интеллектуалами . К 1770-м годам граф Шелберн стал наиболее известным британским государственным деятелем, выступающим за свободную торговлю. . Шелберн сказал, что его переход от меркантилизма к свободной торговле в конечном итоге произошел в результате долгих разговоров в 1761 году с Адамом Смитом. В 1795 году он описал это Дугальду Стюарту:

Ритчесон сомневается, действительно ли произошло путешествие со Смитом, но не приводит доказательств обратного. Есть доказательства того, что граф Шелберн действительно консультировался со Смитом по крайней мере один раз, и что Смит был близок с отцом Шелберна и его братом.

Ранняя политическая карьера 
Новая военная роль графа Шелберна рядом с королем привела его к общению с лордом Бьютом, который был ближайшим советником короля и старшим министром в правительстве. В 1761 году Бьют нанял Шелберна для ведения переговоров о поддержке Генри Фокса. Фокс занимал прибыльный, но неважный пост казначея вооруженных сил, но пользовался большой поддержкой в ​​палате общин и мог усилить базу власти Бьюта. Шелберн был противником Питта, который ушел из правительства в 1761 году. По указанию Шелберна Барре совершил яростное нападение на Питта в палате общин.

В 1762 году в Лондоне и Париже шли переговоры о мирном соглашении. В конце концов сделка была согласована, но её подвергли резкой критике за кажущуюся снисходительность её условий, поскольку она вернула ряд захваченных территорий Франции и Испании. Защищая его в Палате лордов, Шелберн заметил, что «безопасность британских колоний в Северной Америке была первой причиной войны», утверждая, что безопасность «мудро принималась во внимание на переговорах о мире». Во главе с Фоксом правительство смогло протолкнуть мирный договор через парламент, несмотря на оппозицию во главе с Питтом. Вскоре после этого маркиз Бьют решил уйти с поста премьер-министра и уйти из политики, и его заменил Джордж Гренвиль.

Лорд Шелберн присоединился к министерству Гренвилля в 1763 году в качестве первого лорда торговли. К этому моменту Шелберн изменил свое мнение о Питте и стал его поклонником. Не сумев обеспечить включение Питта в кабинет, он ушел в отставку всего через несколько месяцев. Более того, из-за того, что он поддержал Питта в вопросе об исключении Джона Уилкса из палаты общин, вызвав недовольство короля, он на время удалился в свое поместье.

Секретарь Южного департамента 
После возвращения Питта к власти в 1766 году лорд Шелберн стал секретарем Южного департамента, но во время болезни Питта его примирительная политика по отношению к Америке была полностью сорвана его коллегами и королем, и в 1768 году он был уволен с должности . Во время корсиканского кризиса, вызванного французским вторжением на Корсику, граф Шелберн был главным голосом в кабинете, который выступал за помощь Корсиканской республике. Хотя корсиканцам была предоставлена ​​секретная помощь, было решено не вмешиваться в военном отношении и не спровоцировать войну с Францией, решение было облегчено уходом из кабинета министров бескомпромиссного Шелберна.

В июне 1768 года Генеральный суд включил округ Шелберн, штат Массачусетс, из области, ранее известной как «Северо-восток Дирфилда», а в 1786 году район стал городом. Город был назван в честь лорда Шелберна, который в ответ послал церковный колокол, который так и не достиг города.

Оппозиция 
Лорд Шелберн вступил в оппозицию, где продолжал общаться с Уильямом Питтом, 1-м графом Чатамом. Они оба критиковали политику северного правительства в годы, предшествовавшие началу Американской войны за независимость в 1775 году. По мере развития войны лорд Шелберн сотрудничал с вигами Рокингема, чтобы напасть на правительство лорда Норта. После того, как британская армия была вынуждена сдаться в битве при Саратоге в 1777 году, граф Шелберн присоединился к другим лидерам оппозиции, чтобы призвать к полному выводу британских войск.

Премьер-министр 

В марте 1782 года после падения правительства Норта лорд Шелберн согласился вступить в должность при лорде Рокингеме при условии, что король признает Соединенные Штаты. После внезапной и неожиданной смерти лорда Рокингема 1 июля 1782 года граф Шелберн сменил его на посту премьер-министра. Назначение Шелберна королем спровоцировало Чарльза Джеймса Фокса и его сторонников, включая Эдмунда Берка, уйти в отставку 4 июля 1782 года. Берк язвительно сравнил Шелберна со своим предшественником Рокингемом. Одной из фигур, привлеченных в качестве замены, был 23-летний Уильям Питт, сын бывшего политического союзника лорда Шелберна, который стал министром финансов. В том же году Шелберн был назначен 599-м рыцарем Ордена Подвязки.

Мирные переговоры 
Правительство лорда Шелберна продолжало переговоры о мире в Париже, используя Ричарда Освальда в качестве главного переговорщика. Шелберн принимал французского посланника мира Жозефа Матиаса Жерара де Рейневаля в его загородном поместье в Уилтшире, и они осторожно согласовали ряд пунктов, которые легли в основу мира. Посланники Шелберна заключили сепаратный мир с американскими комиссарами, что в конечном итоге привело к соглашению об американской независимости и границах недавно созданных Соединенных Штатов. Шелберн согласился на пограничные уступки в Иллинойсе, но отклонил требования Бенджамина Франклина о передаче Канады и других территорий. Историки часто отмечали, что договор был очень щедрым по отношению к Соединенным Штатам с точки зрения значительного расширения границ. Такие историки, как Элворд, Харлоу и Ритчесон, подчеркивали, что британская щедрость была основана на государственном видении Шелберна тесных экономических связей между Великобританией и Соединенными Штатами. Уступка обширных территорий за Аппалачами была предназначена для облегчения роста американского населения и создания прибыльных рынков для британских купцов без каких-либо военных или административных затрат для Великобритании. Дело в том, что Соединенные Штаты станут крупным торговым партнером. Как позже сказал министр иностранных дел Франции Верженн, «англичане скорее покупают мир, чем добиваются его».

Отставка 

Уход Фокса привел к неожиданному созданию коалиции с участием Фокса и лорда Норта, которая доминировала в оппозиции. В апреле 1783 года оппозиция вынудила лорда Шелберна уйти в отставку. Главным достижением за время пребывания графа Шелберна на посту премьер-министра было соглашение об условиях мира, которое легло в основу Парижского мира, положившего конец американской войне за независимость.

Его отставка, вероятно, была ускорена его планами реформирования государственной службы. Он также рассматривал законопроект о поощрении свободной торговли между Великобританией и США.

Поздняя жизнь 
Когда Питт стал премьер-министром в 1784 году, лорд Шелберн вместо того, чтобы получить место в кабинете министров, получил титул 1-го маркиза Лансдауна (6 декабря 1784). Хотя в целом поддерживая политику Питта, он с этого времени перестал принимать активное участие в общественных делах. В 1803 году он был избран иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук. Личный парламентский акт 1797 года освободил его «от инвалидности вследствие того, что он сидел и голосовал в Палате лордов, не дав необходимых присяг и заявлений».

Семья 

Лорд Лансдаун был дважды женат. 3 февраля 1765 года в Лондоне он женился первым браком на леди леди Софии Картерет (26 августа 1745 — 5 января 1771), дочери Джона Картерета, 2-го графа Гренвиля, и леди Софии Фермор, через которого он получил поместья Лансдаун возле Бата. У них родился один сын:

 Джон Генри Петти, 2-й маркиз Лансдаун (6 декабря 1765 — 15 ноября 1809), заседал с 1786 года в интересах своего отца в Палате общин от Чиппинг-Уикома. Став свидетелем революционных событий в Париже, он начал завоевывать независимую репутацию критика войны с Францией и подавления демократической агитации внутри страны. В Ирландии, куда он вернулся в 1797 году, администрация Дублинского замка подозревала его в участии в заговоре Роберта Эммета с целью возобновления восстания Объединённых ирландцев 1798 года с восстанием Дублина. Он умер бесплодным в течение четырёх лет после смерти отца в 1809 году в возрасте 43 лет.

19 июля 1779 года в Лондоне он женился вторым браком на леди Луизе Фицпатрик (1755 — 7 августа 1789), дочери 1-го графа Верхнего Оссори, и леди Эвелин Левесон-Гоуэр. У них было как минимум двое детей:

 Генри Петти-Фицморис, 3-й маркиз Лансдаун (2 июля 1780 — 31 января 1863), наследовал титул после смерти своего сводного брата
 Леди Луиза Петти-Фицморис (род. 1789), умерла в детстве.

Младший брат 1-го маркиза Лансдауна, Достопочтенный Томас Фицморис (1742—1793) из Кливленда, также был членом Палаты общин Великобритании с 1762 по 1780 год.

Примечания

Литература 
 Cannon, John. «Petty, William, second earl of Shelburne and first marquess of Lansdowne (1737—1805)», Oxford Dictionary of National Biography, (Oxford University Press, 2004); online edn, Sept 2013 accessed 16 Nov 2014  doi:10.1093/ref: odnb/22070
 Fitzmaurice, Edmond.  Macmillan & Co. (2nd ed., 1912 [1st ed. 1875], reprinted 2006). .
 Fleming, Thomas. The Perils of Peace: America’s Struggle for Survival After Yorktown. First Smithsonian books, 2008.
 Middleton, Charles. The Bells of Victory: The Pitt-North Ministry and the Conduct of the Seven Years' War, 1757—1762. Cambridge University Press, 1985.
 Nelson, Paul David. Sir Charles Grey, First Earl Grey: Royal Soldier, Family Patriarch. Associated University Presses, 1996.
 Norris, John. Shelburne and Reform. Macmillan, 1963. online 
 Ritcheson, Charles R. «The Earl of Shelbourne and Peace with America, 1782—1783: Vision and Reality.» International History Review (1983) 5#3 pp: 322—345. online
 Schweizer, Karl W. (ed.) Lord Bute: Essays in Reinterpritation. Leicester University Press, 1998.
 Simpson, W. O. «Lord Shelburne and North America.» History Today (Jan 1960) 19#1 pp 52-62.

Ссылки 

 General William Petty, 1st Marquess of Lansdowne 

Министры внутренних дел Великобритании
Виги Великобритании
01
Члены Тайного совета Великобритании
Члены Американской академии искусств и наук
Члены парламента Соединённого Королевства (1754—1761)
Члены палаты общин Великобритании
Члены палаты общин Ирландии
Участники Семилетней войны